Côme Ruggieri
Michele Ruggieri
12035 Ruggieri

Desambiguação